Tres Mil Millones de Años Luz es el nombre del cuarto álbum de estudio del rapero y productor argentino Emanero. Fue lanzado el 14 de diciembre de 2018, sigue a su álbum Tres, lanzado a finales de 2014. Cuenta apariciones de Sony Aka El Gordo S, Ambkor y Kris Alaniz.

Lanzamiento 
El 13 de diciembre de 2018, Emanero anuncio el título, la lista de canciones y la fecha de lanzamiento del álbum a través de su cuenta de Instagram.

El 17 de enero de 2018, salió el primer sencillo del álbum, "Nos Vemos En Disney", con su video musical en YouTube. El segundo sencillo, "Secreto Paraíso", fue lanzado el 22 de mayo, junto con su video musical también en dicha plataforma.

El tercer sencillo "XXXI" fue lanzado una semana antes del lanzamiento del álbum el 5 de diciembre, la letra expresa un fuerte mensaje político y social, y en contra de los medios de comunicación.

Lista de canciones

Referencias 

Álbumes de Argentina de 2018
Álbumes de Emanero